Shantaram steht für:
 Shantaram (Roman), Roman von Gregory Roberts aus dem Jahr 2003
 Shantaram (Fernsehserie), auf dem Roman basierende US-amerikanische Fernsehserie des Streamingdienstes Apple TV aus dem Jahr 2022

Shantaram ist der Familienname folgender Personen:
 V. Shantaram (1901–1990), indischer Filmregisseur